

Voornaam 
 Dorian Bindels (1992), Nederlands acteur
 Dorian Boccolacci (1998), Frans autocoureur
 Dorian Çollaku (1977), Albanees atleet
 Dorian Dervite (1988), Frans voetballer
 Dorian Dessoleil (1992), Belgisch voetballer
 Dorian Godon (1996), Frans wielrenner
 Dorian Gray, de hoofdpersoon uit Het portret van Dorian Gray van Oscar Wilde
 Dorian Gray (film), Britse film uit 2009 gebaseerd op The Picture of Dorian Gray
 Dorian Gray (opera), Nederlandse opera uit 1974 gebaseerd op The Picture of Dorian Gray
 Dorian Gregory (1971), Amerikaans acteur
 Dorian Kingi (1982), Amerikaans stuntman
 Dorian Lough (1966), Brits acteur
 Dorian Missick (1976), Amerikaans acteur
 Dorian Monterroso (1993), Guatemalteeks baan- en wegwielrenner
 Dorian Scott (1982), Jamaicaanse atleet
 Dorian van Rijsselberghe (1988), Nederlands windsurfer

Andere 
 Dorian (orkaan), orkaan van het Atlantisch orkaanseizoen 2019
 Dorian Recordings, voormalig Amerikaans platenlabel
 Dorian (film), een film uit 2003 van Allan Goldsteinb met Malcolm McDowell en Ethan Erickson